Никола́й Ива́нович Горбуно́в:
 Горбунов, Николай Иванович (1892—1939) — советский военно-морской деятель, инженер-флагман 3-го ранга.
 Горбунов, Николай Иванович (1918—1944) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Горбунов, Николай Иванович (1924—1992) — советский футболист.